Вальтер Матошевич (; ) — югославский и хорватский гандболист, игравший на позиции вратаря. Выступал в составе клубов Хорватии, Германии, Испании, Дании и Италии, в настоящее время является главным тренером ГК «Замет». В составе сборной Хорватии играл на протяжении 12 лет, выиграв дважды олимпийское золото в 1996 и 2004 годах, а также чемпионат мира в 2003 году.

Клубная карьера 
Воспитанник клуба «Замет», выступал в его составе в  и в . За дубль клуба дебютировал в возрасте 16 лет. В 1993 году перешёл в загребский «Бадель 1862», стан действовавших чемпионов страны; с командой в сезоне 1994/1995 выиграл чемпионат и кубок страны, выйдя в финал Лиги чемпионов. В 1996 году вернулся в «Замет», только-только вышедший из Второй лиги, и играл в нём, пытаясь вернуть команду на вершину хорватского гандбола, а также был капитаном. Выступал в дальнейшем за клубы «Меткович», «Болонья 69», «Вильгельмсхафен», два раза приезжал в «Загреб», играл затем за «Пореч», «Ветцлар», «Сан-Антонио» и «Хондболд». В 2009 году завершил карьеру в «Замете».

В декабре 2010 года из-за травмы вратаря клуба «Неттельштедт-Люббеке» Николы Блажичко Матошевич возобновил карьеру и провёл около полугода в клубе. В 2015 году сыграл за «Эйзенах» и вывел команду на 2-е место во Второй Бундеслиге, тем самым клуб прошёл в Первую Бундеслигу.

Карьера в сборной 
Матошевич дебютировал в 1989 году за , в 1991 году в составе сборной Югославии выиграл Средиземноморские игры в Афинах. За сборную Хорватии играл в 1992—2004 годах. Дважды чемпион Олимпийских игр: 1996 и 2004 годы. Выступал на чемпионатах Европы 1994, 1996, 1998, 2000 и 2002 годов, а также на чемпионатах мира 1995, 1997, 2001 и 2003 годах. В 2003 году выигралч чемпионат мира. Участник ряда товарищеских турниров. В 2001 году в матче против сборной США даже забил гол (победа 41:12, крупнейшая в истории Хорватии. В 2003 году в отборочном турнире к чемпионату мира забил гол в ворота сборной Саудовской Аравии.

Тренерская карьера 
С 2015 года Матошевич является тренером вратарей сборной Хорватии среди юношей до 19 лет и клуба «Замет», а также некоторое время работал помощником тренера сборной Хорватии. Член гандбольной академии РИНА, занимается тренировкой детских команд Риеки и Кастава

31 октября 2016 года главный тренер сборной Хорватии Желько Бабич объявил, что Матошевича на посту тренера вратарей сменит Венио Лосерт. Матошевич был удивлён тем, что Бабич ему не сообщил об этом лично, и затем только попрощался с командой

Личная жизнь 
В 2016 году снимался в двух документальных фильмах — «От пропасти до Олимпа» () и «Первый раз» (), посвящённых 20-летию победы сборной Хорватии в Атланте на турнире по гандболу.

Достижения

Клубы  
Замет

Вице-чемпион (1): 

Финалист (1): 1999/2000
Вторая лига Югославии
Чемпион  (1): 1986/1987

Загреб

Чемпион (5): , , , , 

Победитель (5): 1993/1994, 1994/1995, 1995/1996, 2003, 2005
Лига чемпионов ЕГФ 
Финалист (1): 1994/1995
Кубок обладателей кубков ЕГФ 
Финалист (1): 2004/2005

Меткович
Чемпионат Хорватии
Вице-чемпион (1): 

Победитель (1): 2000/2001
Кубок ЕГФ 
Финалист (1): 2000/2001

Хондболд

Победитель (1): 2008/2009

Эйзенах

2-е место и выход в Первую Бундеслигу (1): 2014/2015

Личные 
 2-й по результативности вратарь чемпионата мира 1995 года
 Гандболист года по версии  и : 1995
 Спортсмен года по версии : 1995
 Премия : 1995
 : 1996, 2004
 Зал славы ГК «Замет»: 2015
 Имя на табличке олимпийских медалистов из Риеки: 2014

Рекорды 
 Рекордсмен сборной Хорватии по числу сэйвов за матч: 24
 Наиболее титулованный хорватский спортсмен из Риеки

Сборная Югославии 
 Чемпион Средиземноморских игр: 1991

Сборная Хорватии 
Олимпийские игры
 Чемпион: 1996, 2004

Чемпионаты мира
 Чемпион: 2003
 Серебряный призёр: 1995

Чемпионаты Европы
 Бронзовый призёр: 1994

Средиземноморские игры
 Чемпион: 1997, 2001

Товарищеские турниры
 Победитель Парижского турнира: 1997
 Победитель Хорватского кубка: 2000
 Серебряный призёр Кубка Elfag: 2002
 Серебряный призёр Кубка Getman: 2002

Тренер 
Морнар-Цриквеница
 Чемпион Второй Хорватской лиги «Запад» (1): 2017/18

Сборная Хорватии (до 19)
 :

Государственные награды 
   (1995)
  Орден князя Трпимира с шейной лентой и утренней Звездой (1996)
  Орден Князя Бранимира с шейной лентой (2004)

Примечания

Ссылки 
 

Гандболисты Югославии
Гандболисты Хорватии
Олимпийские чемпионы по гандболу
Олимпийские чемпионы от Хорватии
Чемпионы летних Олимпийских игр 1996 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 2004 года
Гандболисты на летних Олимпийских играх 1996 года
Гандболисты на летних Олимпийских играх 2004 года
Чемпионы мира по гандболу
Игроки ГК «Замет»
Игроки ГК «Загреб»
Игроки ГК «Меткович»
Игроки сборной Хорватии по гандболу
Игроки ГК «Вильгельмсхафен»
Игроки ГК «Пореч»
Игроки ГК «Ветцлар»
Игроки ГК «Сан-Антонио»
Игроки ГК «Люббекке»
Игроки ГК «Айзенах»
Гандбольные тренеры Хорватии